Alexander 3. kan referere til:

 Alexander 3. af Makedonien (356 f.Kr.–323 f.Kr.), også kendt som Alexander den Store
 Alexander af Byzans, byzantinsk kejser (912–913)
 Pave Alexander 3., pave fra 1159 til 1181
 Alexander 3. af Skotland (1241–1286), konge af Skotland
 Alexander 3. af Imereti (1609–1660), konge af Imereti
 Alexander 3. af Rusland (1845–1894), tsar af Rusland
 Pont Alexandre-III, bro over Seinen i Paris
 Alexander 3. af Pskov, fyrste af republikken Pskov.